Вильяблино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия-Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ласьяна.  Население  — 10553 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Página Oficial del Ayuntamiento de Villablino 
 Turismo en el Valle de Laciana
 Leitariegos 
 Página de Mi Valle. 

Муниципалитеты Леона